El nombre Juan de Robles se puede referir a:
 Juan de Robles (1492-1572), monje benedictino español, que ocupó altas responsabilidades en su orden;
 Juan de Robles (1575-1649), escritor, humanista, ortógrafo y folclorista español; o a
 Juan de Robles Lorenzana (c. 1615-1687), noble y militar español, gobernador de Puerto Rico.